Brasparts (en bretó Brasparzh) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Finisterre. L'any 2006 tenia 1.026 habitants.

Demografia

Administració

Personatges il·lustres 
 Gwenc'hlan Le Scouëzec, Gran Druida de Bretanya

Referències 

Municipis del districte de Châteaulin